Андре́й Гре́чко: Гречко, Андрей Антонович (1903—1976) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР (1967—1976).
 Гречко, Андрей Вячеславович (род. 1975) — российский учёный, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии.